KNVB beker 2014/15 (amateurs)
 KNVB beker 2014/15 (mannen)
 KNVB beker 2014/15 (vrouwen)